Санджай Чаухан:
 Чаухан, Санджай (род. 1967) — индийский политик, мэр Шимлы (2012—2017).
 Чаухан, Санджай (род. 1962) — индийский сценарист, лауреат Filmfare Awards.
 Чаухан, Санджай Сингх (род. 1961) — индийский политик, депутат Лок сабхи.
 Чаухан, Санджай Пуран Сингх (род. 1975) — индийский сценарист, лауреат Национальной кинопремии.